Daan (voornaam), een jongensnaam/meisjesnaam
Daan (stad), een stad in de Chinese provincie Jilin 
DAAN, een Belgische band

Personen:
Gunnar Daan, een Nederlandse architect en beeldend kunstenaar
Jo Daan, een Nederlandse dialectologe en taalkundige
Serge Daan (1940–2018), een Nederlands hoogleraar